Tratado de Bucareste pode se referir a:

 Tratado de Bucareste (1812), pelo qual a Turquia cede a Bessarábia à Rússia
 Tratado de Bucareste (1886), assinado no final da guerra servo-búlgara
 Tratado de Bucareste (1913), do final da Segunda Guerra Balcânica
 Tratado de Bucareste (1916), entre Romênia e a Tríplice Entente 
 Tratado de Bucareste (1918), entre a Romênia e as "potências centrais"

Bucareste